Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1990 disputat al circuit d'Hungaroring el 12 d'agost del 1990.

Classificació

Altres 
 Pole : Thierry Boutsen 1' 17. 919

 Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 22. 058 (a la volta 63)

Referències 
 

Hongria
1990